Il doppio del torneo di tennis Fairfield Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Jim Pugh che hanno battuto in finale Steve DeVries e Ted Scherman 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Jared Palmer /  Jim Pugh (Campioni)
 Steve DeVries /  Ted Scherman (finale)

 Doug Eisenman /  Brian Joelson (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  John Sullivan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fairfield Challenger 1992